Onavas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Onabas, ort, Sonora, Onavas, 
 Onavas (kommun i Mexiko), Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar